Литва́ может означать:
 Литва — государство в северной Европе.
 Литва — Литовская Республика в 1918—1940 годах.
 Литва —  летописные племена, предположительно восточных балтов, заселявшие в средние века юго-восточную часть современной территории Литвы и северо-западную часть Белоруссии.
 Литва — этнический, политический и региональный термин, употребляющийся в исторических источниках.
 Литва дворовая — выходцы из Великого княжества Литовского на службе Русского государства.
 Великое княжество Литовское — средневековое государство, полное наименование — Великое княжество Литовское, Русское, Жемойтское и иных.
 Литовская ССР — союзная советская социалистическая республика

 Топоним 

 Белоруссия 
 Литва — деревня в Ляховичском районе Брестской области.
 Литва — деревня в Слонимском районе Гродненской области.
 Литва — деревня в Молодечненском районе Минской области.
 Литва — деревня в Столбцовском районе Минской области.
 Литва — деревня в Узденском районе Минской области.

 Россия 
 Литва — хутор Фатежского района Курской области.
 Литва — деревня Краснослободского района Республики Мордовия.

 Украина 
 Литва — до 1946 г. название села Путиловка в Киверцовском районе Волынской области.
 Литва'' — до 1946 г. название села Сарновка в Луцком районе Волынской области.

См. также 
 пароход «Литва» 1889 года, который до 1913 года (или до 1912 года) использовался компанией East Asiatic Company на линии Либава — Копенгаген — Нью-Йорк.
 (2577) Литва — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса и принадлежащий к спектральному классу E.